Оле́г Лавро́в:
 Лавров, Олег Алексеевич (1948 — 2018) — российский театральный актёр и режиссёр.
 Лавров, Олег Леонидович (род. 1965) — депутат Государственной Думы России VII созыва, заместитель председателя Правительства Ставропольского края.